Bend Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bend Hill (Arkansas)
 Bend Hill (New York)